Tros (bloeiwijze), een bloeiwijze
 een bundel vruchten die uit de bovengenoemde bloeiwijze ontstaan is, zoals bij druiven, bessen of bananen
 Tros (meerlijn), een dikke kabel om een schip mee aan te meren
 TROS, een voormalige Nederlandse publieke omroep
 Tros (mythologie), de mythische stichter van Troje
 Tros (militair), geschiedkundige legerterm